Juliana hace referencia a varios artículos:

Arte
 Juliana (película), obra peruana de 1989.
 Iglesia de Santa Juliana
 Juliana (poema)
 Juliana, o la Princesa de Polonia, obra literaria de John Crowne.

Ciencia 
 (816) Juliana, asteroide;

Cocina 
 Juliana, técnica culinaria que consiste en cortar verduras en tiras alargadas y muy finas.
 Sopa juliana

Fechas 
Respecto al método "juliano" de fechas:
 Fecha juliana
 Época juliana, basada en el año juliano;
 Calendario juliano

Personas 
 Juliana (nombre)